Джейн Марч (англ. Jane March, Jane March Horwood, 20 березня 1973, Лондон, Велика Британія) — британська кіноактриса.
 Маш Марч (18 жовтня 1908, Сілтон —  9 січня 2002, Пакстон) — канадський хокеїст.
 Стефані Марч (;  ) — американська акторка.
 Фредрік Марч (англ. Fredric March, 31 серпня 1897 — 14 квітня 1975) — американський актор театру та кіно, лауреат премії «Оскар»